Lee Seung-yun, homme politique sud-coréen.
Lee Seung-yun, archer sud-coréen.